Un navire de surface et un sous-marin de la Royal Navy portent le nom HMS Churchill, du nom de Winston Churchill premier ministre du Royaume-Uni notamment pendant la Seconde Guerre mondiale :
  lancé en 1919 aux États-Unis pour le compte de la United States Navy. C'est un destroyer de la classe Clemson, il porte alors le nom de USS Herndon. Il sert ensuite pour les US Coast Guard de 1930 à 1934. Il est transféré à la Royal Navy en 1940 et prend alors le nom de HMS Churchill. Il est transféré à la marine soviétique en  et devient le Deyatelny. Coulé en 1945 par un sous-marin.
  est la tête de série de trois sous-marins nucléaires de classe Churchill. Lancé en 1968, il est sorti de la flotte en 1991.

Churchill